H74  peut faire référence à :
 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Forester (H74), un destroyer de classe F de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres